Der Kanton L’Île-Rousse ist ein französischer Kanton im Arrondissement Calvi, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort ist L’Île-Rousse.
Er besteht aus folgenden Gemeinden:

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 21 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2015 bestand der Kanton L’Île-Rousse aus den sechs Gemeinden Corbara, L’Île-Rousse, Monticello, Pigna, Sant’Antonino und Santa-Reparata-di-Balagna. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 38,80 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2B20.

Lilerousse